Pattee ist der Nachname von

 Richard Pattee (1906–unbekannt), US-amerikanischer Historiker
 Elizabeth Greenleaf Pattee (1893–1991), US-amerikanische Architektin, Landschaftsarchitektin und Professorin für Architektur